Сельское поселение Тёплый Стан — муниципальное образование в Елховском районе Самарской области России.

Административный центр — село Тёплый Стан.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Тёплый Стан входят:
 село Борма,
 село Тёплый Стан.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Елховского района